Wir töten Stella steht für:

 Wir töten Stella (Roman), Roman von Marlen Haushofer (1958)
 Wir töten Stella (Film), österreichischer Film von Julian Pölsler (2017)